Irish Masters 1982 (также известен как Benson & Hedges Irish Masters 1982 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый (пригласительный) снукерный турнир, проходивший весной 1982 года (сезон 1981/82) в Килдэре (Ирландия). Победителем турнира стал предыдущий чемпион, Терри Гриффитс, обыгравший в финале Стива Дэвиса со счётом 9:5.

Результаты 

Первый раунд

Матчи до 5 побед

 Алекс Хиггинс 5:3 Джим Вич  
 Тони Мео 5:3 Джон Спенсер  
 Дуг Маунтджой 5:4 Юджин Хьюз  
 Деннис Тейлор 5:3 Десси Шихан

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

1982 год в снукере
Irish Masters